San Jacinto hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
San Jacinto (Buenos Aires), ciudad del partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
San Jacinto (Bolívar), municipio del departamento de Bolívar, Colombia.
San Jacinto del Cauca, municipio del departamento de Bolívar, Colombia.
Yaguachi, ciudad de la provincia del Guayas, Ecuador.
San Jacinto (California), ciudad del estado de California, Estados Unidos.
San Jacinto (Nevada), es un área no incorporada del estado de Nevada, Estados Unidos.
San Jacinto (Texas), en Houston;
San Jacinto de Pangasinán, municipio de la provincia de Pangasinán en Luzón, Filipinas;
San Jacinto (Chiquimula), municipio del departamento de Chiquimula, Guatemala.
San Jacinto (Perú), centro poblado del distrito de Nepeña, provincia del Santa, Región Áncash.
San Jacinto (Lima), centro poblado del distrito de San Luis en Lima Metropolitana.
San Jacinto (Uruguay), localidad del departamento de Canelones, Uruguay.

Religión
 Jacinto de Cesarea, mártir del siglo II. 
 Jacinto de Roma, mártir del siglo III, junto con Proto (Proto y Jacinto). 
 Jacinto de Amastris, mártir del siglo IV.
 Jacinto de Cracovia, dominico del siglo XIII.

Geografía
 Serranía de San Jacinto
 Sierra de San Jacinto

Además

 Batalla de San Jacinto (1836)
 Hacienda San Jacinto, monumento histórico y memorial nacional en Tipitapa, Nicaragua.
 Hervideros de San Jacinto en Telica, Nicaragua.
 San Jacinto (estación del Tren Ligero de Guadalajara)